Chocolate (englisch für Schokolade) steht für:

Personen:
 Kid Chocolate (1910–1988), kubanischer Boxer
 Chocolate Armenteros (1928–2016), kubanischer Trompeter
 El Chocolate (1930–2005), spanischer Flamenco-Sänger

Musikgruppen:
 kurzzeitiges Projekt (1990–1991) von Alex Christensen mit Sängerin Verona Feldbusch
 Carolina Chocolate Drops, US-amerikanische Old-Time-Band 
 Hot Chocolate, britische Soul- und Funkband

Filme:
 Chocolate … süß und tödlich!, thailändischer Martial-Arts-Film aus dem Jahr 2008
 Blood and Chocolate, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2007

Firmen:
 Chocolate City Records, US-amerikanisches Plattenlabel

geografische Objekte:
 Chocolate Hills, Hügelgruppe auf den Philippinen
 Chocolate Mountains, Gebirge in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Chocolate-Nunatak, ein Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Kap Chocolate, Kap an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika

Sonstiges:
 Chocolate con Churros, spanisches Gericht

Siehe auch: